Anatole von Hügel – antropologo e scrittore austriaco naturalizzato inglese
 Carl Alexander von Hügel – militare, diplomatico, botanico, nobile ed esploratore austriaco
 Edwin Hügel – politico tedesco
 Friedrich von Hügel – teologo e scrittore austriaco naturalizzato inglese
 Gustav Hügel – pattinatore artistico ustriaco su ghiaccio
 Johann Aloys Josef von Hügel – diplomatico e politico austriaco